Espárrago amarguero o espárrago de trigo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asparagus acutifolius; o
 el nombre común de la planta Asparagus albus.